

Patronyme

Personnalités réelles 
  (1844-1913), homme d'affaires américain, fondateur de Montgomery Ward ;
 Aaron Ward (1973-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Aileen Ward (1919-2016), professeure américaine de littérature anglaise ;
 Andre Ward (1984-), boxeur américain ;
  ;
 Anita Ward (1956-), chanteuse américaine ;
 Artemas Ward (1727-1800), major général américain de la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 B.J. Ward (?-), actrice américaine ;
  ;
 Brenda Remilton-Ward (1956-), joueuse de tennis australienne ;
 Burt Ward (1945-), acteur américain ;
 Caitlin Ward (1994-), coureuse cycliste australienne ;
 Cam Ward (1984-),  gardien de but de hockey sur glace canadien ;
 Carlos Ward (1940-), saxophoniste et flûtiste de jazz américain ;
 Carrie Clark Ward (1862-1926), actrice américaine du cinéma muet ;
 Catherine Ward (1987-), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Charlie Ward (1970-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Christian Ward, auteur de bande dessinée et illustrateur britannique
Clifford T. Ward (1944-2001), auteur-compositeur-interprète britannique ; 
 Colin Ward (1924-2010), écrivain britannique ;
 Dan Ward-Smith (1978-), un joueur de rugby à XV anglais ;
 Darren Ward (1978-), footballeur anglais ;
 David S. Ward (1945-), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Dean Ward (1963-), bobeur britannique ;
 Douglas Turner Ward (1930-2021), dramaturge, comédien, metteur en scène et producteur de théâtre américain ;
 Edward Ward (1638-1714), avocat et juge anglais ;
 Edward Ward, dit Ned Ward (1667–1731), écrivain satirique et gérant de bar anglais ;
 Edward Ward (1900-1971), compositeur et acteur américain ;
 Fred Ward (1942-2022), acteur américain ;
 Frederick Townsend Ward (1831-1862), aventurier américain ;
 Gemma Ward (1987-), mannequin et actrice australienne ;
 
 George Ward Hunt (1825-1877), est un homme politique britannique ;
 Harry Ward (?-?), footballeur britannique ;
 Harry Marshall Ward (1854-1906), botaniste britannique ;
  ;
 Henry George Ward (1797-1860), homme politique, administrateur colonial et diplomate britannique ;
 Herbert Ward (1863-1919), sculpteur africaniste anglais ;
 Hines Ward (1976-), joueur américain de football américain ;
 Holcombe Ward (1878-1967), joueur de tennis américain ;
 Irene Ward (1895-1980), femme politique britannique ;
  ;
 Jamie Ward (1986-), footballeur nord-irlandais ;
 Jared Ward (1988-), athlète américain ;
 Jason Ward (1979-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jay Ward (1938-2012), joueur puis instructeur et manager de baseball américain ;
 Jean Thomas Ward (1749-1794), général irlandais au service de la Révolution française ;
 Jeremy Ward, (1996-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Jesmyn Ward (née en 1977), écrivain américain ;
 Jimmy Ward (1906-1990), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Joel Ward (1980-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Joel Ward (1989-), joueur de football anglais ;
 John Sebastian Marlowe Ward (1885-1949), franc-maçon anglais, évêque vieux-catholique ;
  ;
  ;
 Lalla Ward (1951-), actrice britannique ;
 
 Lauren Ruth Ward (née en 1988), mannequin, chanteuse et musicienne américaine ;
 Leslie Ward (1851-1922), portraitiste et caricaturiste britannique ;
 Lester Frank Ward (1841–1913), botaniste, paléontologue et sociologue ;
 Lyman Ward (1941-), acteur canadien ;
 M. Ward (1973-), artiste pop-rock américain ;
  ;
 Mary Augusta Ward (1851-1920), romancière britannique ;
 Mary Jane Ward (1905-1981), écrivain américaine ;
 McLain Ward (1975-), cavalier de saut d'obstacles américain ;
 Michelle Ward (1976-), coureuse cycliste anglaise ;
 Mike Ward (1973-), un humoriste québécois ;
  (1901-1963), mathématicien américain ;
Nancy Ward (v. 1738-1822/1824), cheffe amérindienne ;
 Natalie Ward (1975 -), joueuse australienne de softball ;
 Ned Ward (1667 – 1731), écrivain satirique et gérant de bar anglais ;
 Nick Ward (1985-), footballeur australien ;
 Nicky Ward (1977-), footballeur gallois ;
 Patricia Ward Hales (1929-), joueuse de tennis britannique ;
 Pete Ward (1939-2022), joueur de baseball québécois ;
  (1876-date inconnue), joueur de rugby à XV australien ;
 Peter Ward (1955-), joueur de football anglais ;
 Peter Ward, paléontologue américain ;
 Rachel Ward (1957-), actrice, réalisatrice et scénariste anglaise ;
 Rebecca Ward (1990-), escrimeuse américaine ;
  ;
  ;
 Robert Ward (1765-1846), homme politique et écrivain anglais ;
 Rodger Ward (1921-2004), pilote de course automobile américain ;
 Sandy Ward (1926-2005), acteur américain ;
 Sela Ward (1956-), actrice et productrice américaine ;
 Shayne Ward (1984-), chanteur anglais ;
 Sophie Ward (née en 1964), actrice britannique ;
 Susan Ward (1976-), actrice américaine ;
Thomas Ward (1809-1858), cavalier, diplomate et homme d'État d'origine britannique ;
 (1963-), mathématicien britannique ;
 Tina Cesa Ward, réalisatrice, productrice, scénariste, monteuse et directrice de la photographie américaine ;
  ;
 Tristan Ward (1995-), coureur cycliste australien ;
 Vanessa Browne-Ward (née en 1963), athlète australienne spécialiste du saut en hauteur ;
 Vincent Ward (1956-), réalisateur, scénariste, acteur et producteur néo-zélandais ;
 William Arthur Ward (1921-1994), écrivain américain ;
 William Dudley Ward (1877-1946), médaillé olympique de voile et homme politique britannique ;
 Zack Ward  (1970-), acteur canadien.

Personnages fictifs 
 Luke Ward, personnage fictif de la série télévisée Newport Beach ;
 Grant Ward, personnage fictif de la série télévisée Agents of S.H.I.E.L.D..

Pseudonyme 

 J. R. Ward (née en 1969), pseudonyme de l'auteur américain Jessica Bird.

Prénom

Toponyme 

  ;
 Ward's Island, île située sur l'East River, à New York, aux États-Unis ;
 Ward, une ville du comté d'Allegany, dans l'État de New York aux États-Unis ;
 Ward, municipalité de l'Arkansas, aux États-Unis ;
 Ward, municipalité du Colorado, aux États-Unis ;
 Ward, municipalité du Dakota du Sud, aux États-Unis ;
 Ward, ancienne forteresse côtière entre Audresselles et Ambleteuse, dont il ne reste que le soubassement immergé ;
 Ward Cove, communauté non incorporée d'Alaska.
 Ward :est une petite localité de la région de Marlborough, située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Titres 

 L'Affaire Charles Dexter Ward, un roman de Howard Phillips Lovecraft publié en 1927.

Divers 
Ward peut aussi désigner :
 Ward désigne, au Royaume-Uni et dans divers pays du Commonwealth (Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud notamment), une subdivision administrative de type district électoral ;
 Ward désigne, en Afrique du Sud, une circonscription électorale ;
 Ward désigne, aux États-Unis, un district électoral d’une municipalité ;
 Montgomery Ward, aussi connue sous le nom de Wards, une chaîne américaine de grands magasins ;
 Infinity Ward, un studio de développement de jeux vidéo ;
 , un destroyer de la marine américain ;
 Syndrome de Romano-Ward, un trouble héréditaire du fonctionnement cardiaque.
 Ward, mot de la racine arabe  و ر د (w r d)

Notes, sources et références 

Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais